Swan Song (canto del cigno in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il canto del cigno (Swan Song) – film del 1992 di Kenneth Branagh
 Il canto del cigno (Swan Song) – film del 2021 di Benjamin Cleary
 Swan Song (Swan Song) – film del 2021 di Todd Stephens

Letteratura 
 Il canto del cigno (Swan Song) – romanzo di John Galsworthy del 1928
 Il canto del cigno (Swan Song) – racconto di Agatha Christie del 1934
 Il canto del cigno (Swan Song) – romanzo di Edmund Crispin del 1947
 Tenebre  – romanzo di Robert McCammon del 1987

Musica 
 Swan Song Records – etichetta discografica
 Swansong – album dei Carcass del 1996
 Swan Song – singolo di Dua Lipa del 2019

Televisione 
 Swan Song  – film per la televisione del 1980 diretto da 1980
 Amore senza fine (Swan Song) – episodio della quinta stagione di Dawson's Creek
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della terza stagione di Colombo
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della settima stagione di Dallas
 Il canto del cigno (Trouble in Mind) – episodio della terza stagione di Hawaii Squadra Cinque Zero
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della quinta stagione di Supernatural
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della quinta stagione di Walker Texas Ranger
 La cena da Emily (Swan Song) – episodio della terza stagione di Una mamma per amica
 Swan Song  – episodio della ottava stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Swan Song  – episodio della quarta stagione di Glee
 Un uomo migliore (Swan Song)  – undicesimo episodio della quinta stagione di C'era una volta